Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l' Fußball-Club Gelsenkirchen-Schalke 04  nelle competizioni ufficiali della stagione 2016-2017.

Stagione 
Nella stagione 2016-2017 lo Schalke, allenato da Markus Weinzierl, concluse il campionato di Bundesliga al 10º posto. In coppa di Germania lo Schalke fu eliminato ai quarti di finale dal . In Europa League lo Schalke fu eliminato ai quarti di finale dall'.

Organigramma societario 
Area tecnica
 Allenatore: Markus Weinzierl
 Allenatore in seconda: Wolfgang Beller, Lars Gerling, Mirco Schüller, Tobias Zellner
 Preparatore dei portieri: Simon Henzler
 Preparatori atletici: Thomas Barth, Ruwen Faller, Markus Zetlmeisl, Christoph Kaminski

Rosa 

 ()

Risultati

Bundesliga

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa di Germania

Europa League

Fase a gironi

Fase a eliminazione diretta

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni 
 
 
 

2016-2017